Meuraksa (Meureudu), een plaats in Indonesië
Meuraksa (Kembang Tanjong), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing